Caminus är ett släkte av svampdjur. Caminus ingår i familjen Geodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Caminus